Моара Домњаска има више значења:

 Моара Домњаска (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Моара Домњаска (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Моара Домњаска (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији